19-й Венгерский пехотный полк () — венгерский пехотный полк Единой армии Австро-Венгрии.

История 
Образован в 1734 году, штаб полка — Дьёр. До 1915 года носил название 19-й венгерский пехотный полк «Эрцгерцог Франц Фердинанд» (). Участвовал в австро-турецких и Наполеоновских войнах, Семилетней и Австро-итало-прусской войне, а также в подавлении Венгерского восстания.

Полк состоял из 4-х батальонов: 1-й базировался в Бруке, 2-й и 4-й — в Вене, 3-й — в Дьёре. Национальный состав полка по состоянию на 1914 год: 95% — венгры, 5% — прочие национальности.

Полк сражался на Восточном фронте Первой мировой войны и участвовал в Галицийской битве и Горлицком прорыве (солдаты полка, павшие в боях, похоронены на 145-м и . В ходе так называемых  с июня 1918 года число батальонов было сокращено до трёх, и 4-й батальон был расформирован.

Шефы полка 
 1734 — 9 апреля 1773: фельдмаршал Леопольд Стефан фон Палффи аб Эрдёд ()
 1773 — 1786: фельдцейхмейстер 
 1786 — 25 ноября 1810: фельдмаршал Йозеф Альвинци де Берберек
 1812 — 15 декабря 1846: фельдмаршал Филипп Август Фридрих, ландграф Гессен-Гомбургский
 1847 — 25 июня 1858: фельдцейхмейстер Карл Филипп Борромеус, граф цу Шварценберг ()
 1858 — 30 января 1889: фельдмаршал-лейтенант эрцгерцог Рудольф (в те же годы другим шефом был фельдцейхмейстер Генрих фон Хандель)
 1890 — 1918: генерал кавалерии эрцгерцог Франц Фердинанд

Командиры 
 1859: полковник Базиль Полловина ()
 1865: полковник Георг Гривичич ()
 1873: полковник эдлер Карл фон Рат
 1879: полковник Людвиг Диркес ()
 1903—1906: полковник Гуго Каливода
 1907—1911: полковник Карл Вайцендорфер (), позже командир 27-й пехотной бригады
 1911—1914: полковник риттер Рудольф фон Мец ()

Известные военнослужащие 
 Иоганн Карл Коловрат-Краковский, полковник

Примечания

Литература

Ссылки 
 Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900-1914
 Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 By Glenn Jewison & Jörg C. Steiner
 Polegli na ziemiach polskich z K.u.K. Infanterie Regiment Erzherzog Franz Ferdinand Nr 19 

Пехотные полки Австро-Венгрии
Воинские части и формирования, созданные в 1734 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году